Petasodes är ett släkte av kackerlackor. Petasodes ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Petasodes